Le tournoi de tennis d'Hyderâbâd est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2003, classée en catégorie Tier IV, se dispute à Hyderabad du 3 au .

Tamarine Tanasugarn remporte le simple dames. En finale, elle bat Iroda Tulyaganova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Elena Likhovtseva et Iroda Tulyaganova.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Hyderâbâd
 Saison 2003 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2003
Hyderabad
2003 en Inde
Tennis en février 2003